

Persone 
 Bonino – cognome italiano
 Alessandro Bonino – scrittore, editore e blogger italiano
 Alessandro Bonino – teologo, religioso e scolastico italiano
 Armando Bonino – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Carlo Bonino – calciatore italiano
 Emma Bonino – politica italiana
 Enrico Bonino – poeta e scrittore italiano
 Ernesto Bonino – calciatore italiano
 Ernesto Bonino – cantante italiano
 Eugenia Bonino – attrice italiana
 Francesco Bonino – ciclista italiano
 Giorgio Bonino – doppiatore e attore italiano
 Giovanni Battista Bonino – chimico italiano
 Giuseppina Bonino – religiosa italiana
 Guido Davico Bonino – critico letterario storico e critico teatrale italiano
 Luigi Bonino – ballerino italiano
 Marco Bonino – cantante, compositore e chitarrista italiano.
 Maria Bonino – pediatra italiana
 Matteo Bonino – politico italiano
 Mauro Bonino – cestista italiano
 Nick Bonino – hockeista su ghiaccio statunitense
 Silvio Bonino – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Uberto Bonino – banchiere e politico italiano
 Virna Aloisio Bonino – nota con lo pseudonimo Barbarella, attrice pornografica italiana

Altro 
 Lista Bonino-Pannella – lista elettorale italiana